Smysl může být:
 Smysl (biologie) — prostředek vnímání vnějšího světa živočichy, realizovaný orgánem
 Smysl (fyzika) — dichotomické vyjádření směru vektoru (smysl otáčení, smysl pohybu)
 Smysl (filosofie) — ve smyslu sémantický nebo filosofický význam, účel, smysl pro něco atd.
 Spor o smysl českých dějin
 Smysl života
 Smysl pro humor

Externí odkazy